Miejscowości w USA:
 Webb City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Webb City – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage